

Astronomia
 306019 Duren – asteroide della fascia principale

Persone
 Javier Duren – ex cestista statunitense
 John Duren – ex cestista statunitense
 Tyreek Duren – cestista statunitense